Als Distrito Federal bezeichnet man die Bundeshauptstadtdistrikte folgender Staaten: 
 Argentinien, siehe Buenos Aires
 Brasilien, siehe Distrito Federal do Brasil
 Mexiko, siehe Mexiko-Stadt
 Venezuela (auch als Distrito Capital bezeichnet), siehe Caracas